Dentaliidae är en familj av blötdjur. Dentaliidae ingår i ordningen Dentaliida, klassen tandsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dentaliidae 211 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Dentaliidae